Jim Dunn (1865-1922), homme d'affaires américain, propriétaire de la franchise de baseball des Cleveland Indians ;
 Jimmy Dunn (1900-1963), footballeur écossais ;

Voir aussi